Köpenhamnsskolan är en benämning som används om "skolor" inom vetenskapen som har sitt ursprung i Köpenhamn, Danmark. Följand artiklar behandlar olika skolor.

 Köpenhamnstolkningen - en tolkning av kvantmekanik som grundar sig på att varje kvantmekaniskt system
 Köpenhamnsskolan (teologi) - en skolbildning inom exegetiken som behandlar Bibeln som en rent mytisk litteratur
 Köpenhamnsskolan (lingvistik) - ett centrum för strukturell lingvistik som grundades av Louis Hjelmslev
 Den danska guldåldern  - en period i danskt konst- och kulturliv från omkring 1800 till omkring 1850
 Köpenhamnsskolan (internationella relationer) - centrerad kring idéer av Barry Buzan, Ole Wæver och Jaap de Wilde